Rajghat peut faire référence à :
 Rajghat, une ville du district de Morang au Népal ;
 Rajghat, une ville du district de Sarlahi au Népal.